Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Valladolid. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 47000.

 
Valladolid